Змагання з ковзанярського спорту серед жінок у мас-старті на зимових Олімпійських іграх 2018 пройшли 24 лютого в місті Каннин (Південна Корея).

Розклад 
Час UTC+8

Результати 
Всі заїзди відбулися в один і той самий день, 24 лютого 2018 року. Перший півфінал відбувся о 20:00, другий о 20:10 за місцевим часом (UTC+9). Фінал відбудеться о 21:30.

Півфінали

Фінал

Примітки